ASICS — японская корпорация, являющаяся одним из лидеров по производству спортивной обуви и одежды. Также имеет модное направление под названием Onitsuka Tiger.

История 

История компании ASICS началась 1 сентября 1949 года в послевоенной Японии. Кихатиро Оницука () задумался, как он может помочь японской молодёжи в такое тяжёлое для страны время и решил создать спортивный бренд для всех, чтобы с помощью спорта воодушевить своих сограждан. Так родилась фирма Onitsuka Tiger.

В первое время своего существования компания поставляла товар только на внутренний рынок Японии и Китая, и этим воспользовались основатели корпорации Nike Фил Найт и Билл Бауэрман, закупая кроссовки и перепродавая их в США. В 1977 году после расширения компания Onitsuka Tiger была переименована в ASICS — аббревиатура от «Anima sana in corpore sano», что в переводе с латыни означает «В здоровом теле здоровый дух». В городе Кобе был построен научно-исследовательский институт спорта для изучения и проектирования беговой обуви.

Нынешнее время 

На сегодняшний день ASICS занимает 5-е место в мире среди крупнейших компаний, производящих спортивную одежду и обувь.

На 31 марта 2011 г. штат компании ASICS насчитывает более 5600 сотрудников по всему миру.

Рекламное спонсорство 
 Кристоф Леметр
 Райан Холл — американский бегун на длинные дистанции, единственный белый марафонец, имеющий результат в марафоне лучше 2:05:00 (2:04:58 в Бостоне, 2011)
 Мара Ямаучи
 Лоло Джонс

Примечания

Ссылки 
 Сайт компании 

Компании по алфавиту
Организации, основанные в 1949 году в Японии
Производители одежды и обуви
Производители спортивных товаров
Кобе